Příjmení von Mises nosilo více osobností:

 Ludwig von Mises (1881–1973) – rakouský ekonom, bratr Richarda von Misese
 Ludwig von Mises Institut v USA
 Richard von Mises (1883–1953) – rakouský matematik a fyzik, bratr Ludwiga von Misese